Са́нин (Са́нина) — русская фамилия.

Носители фамилии 
Санин
 Санин, Александр Акимович (настоящая фамилия Шенберг; 1869—1956) — российский актёр, театральный режиссёр, театральный педагог.
 Санин, Алексей Иванович (род. 1940) — Герой Социалистического Труда.
 Санин, Виктор Акимович (род. 1944) — советский футболист.
 Санин, Владимир Маркович (настоящая фамилия Рывкин; 1928—1989) — советский писатель-гуманист, полярник, путешественник, сценарист и драматург.
 Санин, Евгений Георгиевич (род. 1954) — монах Русской православной церкви Савва, русский писатель, драматург и поэт.
 
 Санин, Олесь Геннадьевич (род. 1972) — украинский кинорежиссёр, актёр, оператор, продюсер, музыкант и скульптор.
 Санин, Павел Михайлович (1918—2012) — советский спортсмен и тренер по академической гребле.
 Иосиф Волоцкий (в миру — Иван Санин; 1440—1515) — святой Русской церкви.
 Вассиан (Санин) (ум. 1515) — епископ Русской православной церкви, младший брат преподобного Иосифа Волоцкого.
 Розен-Санин, Михаил Николаевич (1877—1956) — российский и советский театральный актёр.

Санина

Другое 
 «Санин» — роман Михаила Арцыбашева (1907).
 Санин — кишлак в Афганистане, в провинции Бадахшан.

См. также